В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Марий Эл, название которых изменялось.

В 
 Басурманская (1594, деревня) → Богородицкое (XVII век, село) → Владимирское (XVIII век)
 Лопатино (рабочий посёлок) → Волжск (1940, город)

Д 
 Княжна → Данилово (1967, деревня)

З 
 Подборная → Загуры (1999, деревня)
 Дом инвалидов → Залесный (2011, посёлок)

Й 
 Царевококшайск (1584) → Краснококшайск (1919) → Йошкар-Ола (1927)

К 
 Русские Килемары (деревня) → Килемары (1905, село; посёлок городского типа с 1984)
 Токтарсола → Кокшародо (1929, деревня)
 Лягушкино → Красная Горка (1940, деревня)
 Илеть → Красногорский (1939, посёлок городского типа)
 Митькино → Краснооктябрьский (1951, посёлок городского типа)
 Кужеры → Красный Стекловар (1938, посёлок городского типа)
 Сталинградский (лесоучасток) → Куплонгинский (1950-е, посёлок)

О 
 Пимъял → Озерки (начало XX века, деревня)

П 
 Подгорный (околоток) → Подгорные Шари (начало XX века, деревня)

Р 
 Лаврасола → Речная (1952, деревня)
 Малые Шои (починок) → Русские Шои (середина XIX века, деревня; село с 1864)

У 
 Тумер → У Тумер (1960, деревня)

Ч 
 Средний Карамас → Чодыраял (начало XIX века) → Чодраял (2014, деревня)

Ш 
 Дальнее Кузнецово → Шоя-Кузнецово (конец XIX века, деревня)

Я 
 26-й км Горьковской железной дороги (населённый пункт) → Яльчикский (1973, посёлок)

См. также 
 Населённые пункты Марий Эл

Примечания

Источник 
 

История Марий Эл
Марий Эл